Микулинский сельский округ

Московская область 

 Микулинский сельский округ Лотошинского района (1994—2006)

Рязанская область 

 Микулинский сельский округ Милославского района (упразднён)